Textotheca är ett släkte av svampar. Textotheca ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Textotheca